Лаг ба-Омер (, ) — єврейське свято. Відзначається в 33-й день  (18 іяра). Сенс назви: 33-й день за Омером, за ліком днів від Песаха до Шавуота.

Історія 
Цього дня припинили вмирати 24 000 учнів Раббі Аківи. В цей же день помер раббі Шимон Бар Йохай, найбільший учень Раббі Аківи і автор книги Зоар.

Джерела 
 Лаг ба-омер 
 Лаг ба-омер 
 ЛАГ БА-ОМЕР 
 Лаг Ба-Омер глазами мальчишки  Фоторепортаж з Єрусалиму

Дати 
 2021: з вечора четверга 29 квітня на п'ятницю 30 квітня (до вечора)
 2022: з вечора середи 18 травня на четвер 19 травня (до вечора)
 2023: з вечора 8 травня на 9 травня (до вечора)

Юдейські свята